Франц Иосиф фон Дитрихштейн (; , Вена — , ) — князь цу Никольсбург, граф Просскау и Лесли, генерал.

Биография 
Происходил из древнего аристократического рода Дитрихштейнов, известного с X века и получившего 24 марта 1631 года титул князей Священной Римской империи. Сын князя Карла Иоганна Батиста фон Дитрихштейн-Проскау-Лесли (1728—1808) и графини Марии Кристины Тун и Гогенштейн(1738—1788). Крестник будущего императора Иосифа II и императрица Марии-Терезы.

Под началом генерала Лаудона он принял участие в компании против турок, а потом и в войне Первой коалиции против французов. За взятие французской крепости Валансьен в 1793 году Франц Иосиф был награждён орденом Марии Терезии, в 1796 году получил чин генерал-майора.

В 1796 году перешёл на военно-дипломатическую службу и был послом в Берлине, а затем в Санкт-Петербурге, где заключил союзный договор с Россией против Франции. В 1800 году уполномоченный в Парсдорфе.

В кампанию 1809 года действовал в Галиции. После окончания Наполеоновских войн вышел в отставку. В 1815 году назначен обер-гофмейстером и управителем герцогства Рейхштадтского.

18 августа 1825 года получил титул светлейшего князя. После отошёл от императорского двора и занялся делами своего микуловского имения, перестроил сгоревший храм св. Анны в усыпальницу рода Дитрихштейнов. В 1854 году похоронен в Вене на кладбище св. Марка, так как за свою заботу о бедных слоях населения был провозглашён почётным гражданином Вены.

Семья 
Жена (с 16.07.1797) — графиня Александра Андреевна Шувалова (1775—1847), фрейлина двора (1792), дочь графа Андрея Петровича Шувалова. После замужества жила в Вене, откуда каждую зиму ездила в Рим. Была одной из первых русских, перешедших в католичество. Брак не был счастливым, князь имел связи на стороне, и отношения супругов не выходили за рамки светских приличий. Сын:
 Иосиф Франц (1798—1858).

Предки

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь, Москва, 2003

Ссылки 
 

Почётные граждане Вены
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Генерал-майоры (Австрийская империя)
Похороненные на кладбище Святого Марка
Дитрихштейны